Tas, cap tribal hongarès
 Tas (trastorn), trastorn d'ansietat